WDF steht als Abkürzung für:
 Waal-Dickformat, ein Backsteinformat (210 × 100 × 65 mm)
 Wachdienstführer, siehe Liste polizeilicher Abkürzungen
 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
 Wellendigitalfilter
 Westdeutsches Fernsehen, siehe WDR Fernsehen
 Wii Disk File
 Windows Driver Foundation
 Within-document Frequency
 World Darts Federation
 Wolfram Data Framework, siehe Wolfram Alpha

WdF steht als Abkürzung für:
 Wählergemeinschaft der Fliegergeschädigten
 Wege der Forschung, WdF als Zeitschriftenkürzel 
 Welt der Fertigung
 Wirtschaftsforum der Führungskräfte

WDF